Hucek je příjmení více osob:

 Luboš Hucek (1957–2021) – český fagotista
 Miroslav Hucek (1934–2013) – český fotograf
 Václav Hucek (1820–1912) – český učitel a kronikář